

Astronomia
 20430 Stout – asteroide della fascia principale

Geografia
 Stout – comune degli Stati Uniti d'America, situato nello Stato dell'Iowa
 Stout Spur –  sperone roccioso nel Patuxent Range dei Monti Pensacola, in Antartide

Persone
 David Stout (1942-2020) – giornalista e scrittore statunitense
 Gordon Stout (1952) – percussionista, compositore e docente statunitense
 Rex Stout (1886-1975) – scrittore statunitense
 Ruth Stout (1884-1980) – scrittrice statunitense

Altro
 Stout – birre scure ad alta fermentazione